Константиновка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
В первой половине XIX века появилась русская владельческая деревня Константиновка. Владельцем земель нового поселения являлся помещик Константинов, по фамилии которого и наименовали деревню. В 1859 года в деревне проживало 25 мужчин и 27 женщин, всего 8 дворов. После отмены крепостного права крестьяне образовали одно сельское общество. Константиновка входила в состав Поповской волости Саратовского уезда. На реке Латрык функционировала большая водяная мельница.

После революции в селе был образован одноимённый сельсовет, который через несколько лет вошёл в состав Поповского сельсовета. В 1968 году, на средства писателя Д. А. Серова, была открыта школа. В то время в селе проживали 287 человек. Летом в школьном здании размещалось общежитие для студентов, работавших на совхозных полях. С уменьшением количества учащихся часть помещений школы была передана под библиотеку, медпункт и детский сад. В 1985 году школа была закрыта, а оставшихся учеников перевели в здание конторы. В годы перестройки в село, насчитывавшее 127 жителей, были приглашены депортированные из Саратовской области в 1941 году немцы. 

В 1990 году с появлением новых жителей школа была отремонтирована и вновь открыта, в ней также разместились филиал Михайловской школы искусств и немецкий культурный центр.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в юго-западной части Саратовского района, на берегу реки Латрык. Расстояние до административного центра села Михайловка — 8 км, до областного центра составляет 22 км. С областным центром село связано трассой "P22" и автодорогой от нее до села. Налажено автобусное сообщение. 

Часовой пояс

 Уличная сеть

В Константиновке десять улиц — Академическая, Барельская, Заречная, Горный проезд 1-й, Коммунарная, Лесная, Луговая, Огородная, Родниковая, Сосновая; один проезд (Лесной) и один переулок (Заречный). Также к селу относится территория садового некоммерческого товарищества СНТ Сорокино.

Население 

В селе на 1 января 2018 года проживали 349 человек, насчитывалось 104 домовладения.

Инфраструктура 

На территории населённого пункта свою деятельность осуществляют: общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт. Работают два предприятия розничной торговли. Промышленное предприятие ООО "Исток Сервис" занимается добычей и разливом питьевой воды. Тепличное хозяйство ООО "РЭХН" выращивает овощи используя современные технологии, а также на площади 4 гектара высажен яблоневый сад. 

Село газифицировано, газоснабжение подведено к 80 пользователям. Зарегистрировано 20 абонентов стационарной телефонной связи.

Достопримечательности 
 В Константиновке сохранилась одна из крупнейших мельниц в области – каменная мельница Борелей начала XX века.
 В окрестностях села установлен памятник Марине Расковой, лётчице. Именно в этом месте её самолёт разбился в 1943 году.

Транспорт 
В Константиновку можно добраться на маршруте общественного транспорта 291 со Стадиона «Волга», ежедневно организовано до трёх рейсов.

Фотогалерея

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района